Amerikai Egyesült Államok
 Homestead (Florida)
 Homestead (Iowa)
 Homestead (Missouri)
 Homestead (Oklahoma)
 Homestead (Oregon)
 Homestead (Portland, Oregon)
 Homestead (Pennsylvania)
 Homestead (Wisconsin)
 Ausztrália
 Homestead (Queensland)
Egyéb
 Homestead, 1875-ben Iowára hullott meteorit